Međuopćinska liga Split - Makarska  u sezoni 1982./83. predstavlja ligu 5. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a ligu je osvojio Mračaj iz Runovića.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica  
p - prekinuta utakmica

 Izvori:

Poveznice 
 Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split 1982./83.
 Dalmatinska nogometna liga 1982./83.

Izvori 

1982-83
1982-83
MOL Split